Du grec παραϐολή (parabolê), παρα (para) signifiant « à côté » et ϐολή (bolê) signifiant « projeté », parfois utilisé comme métonyme de « symbole » (signifiant « projeté ensemble »), désigne :
 Parabole, une figure de style en rhétorique ;
 Parabole, comparaison servant à illustrer un enseignement dans la Bible (Ancien Testament et Nouveau Testament) ainsi que dans le Talmud.
 Parabole, un type de courbe en mathématique.
 Parabole, une antenne en forme de paraboloïde dans les communications par satellite.

 Parabole, titre français du roman A Fable de William Faulkner paru en 1954.
 Paraboles, recueil de textes courts de Franz Kafka.

En herméneutique, le sens parabolique est l'un des trois types de sens littéral selon Thomas d'Aquin.